Вермишева — фамилия, является женской формой фамилии .

 Известные носители 
 Вермишева, Екатерина Ивановна (1925—1998) — советский режиссёр документального кино, народная артистка РСФСР.
 Вермишева, Сэда Константиновна (1932—2020) — русская поэтесса, переводчица, публицист.